Roschkowo (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Roschkowo (Kaliningrad), ländliche Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Perwissau, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Roschkowo (Nischni Nowgorod), Dorf im Rajon Gorodez, Oblast Nischni Nowgorod
 Roschkowo (Rjasan), Dorf im Rajon Sassowo, Oblast Rjasan
 Roschkowo (Twer), Dorf im Rajon Selischarowo, Oblast Twer
 Roschkowo (Wladimir), Dorf im Rajon Kirschatsch, Oblast Wladimir
 Roschkowo (Wologda), Dorf im Rajon Weliki Ustjug, Oblast Wologda